Sigapatella är ett släkte av snäckor. Sigapatella ingår i familjen toffelsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Toffelsnäckor
Sigapatella